Инанда-Дам () — водохранилище на реке Умгени в провинции Квазулу-Натал, ЮАР.

Объём водохранилища составляет 241 700 000 м³, площадь — 14,63 км². Плотина была построена в 1989 году, её высота — 65 м.

На северном берегу расположена деревня Инанда.

Примечания 

Водохранилища ЮАР
Бассейн Умгени